

Cinema 
 Abraxas, Guardian of the Universe – film del 1990

Fumetti 
 Abraxas – personaggio dei fumetti della Marvel Comics

Letteratura 
 Abraxas – una divinità nel romanzo Demian di Hermann Hesse
 Abraxas Malfoy – personaggio dei romanzi di Harry Potter

Mitologia e religione
 Abraxas – uno dei cavalli che trainava il cocchio di Eolo
Abraxas – iscrizione che si trova su alcuni antichi amuleti, e il nome di una divinità dello gnosticismo

Musica 
 Abraxas – gruppo musicale rock ceco
 Abraxas – gruppo musicale neoprogressive polacco
 Abraxas – album dei Santana del 1970
 Abraxas – traccia dell'album Lemuria dei Therion del 2004

Televisione 
 Abraxas – personaggio della serie televisiva Streghe

Zoologia 
 Abraxas – genere di falene della famiglia delle geometridi